Bataille de Vérone (249) entre Philippe l’Arabe et Dèce ;
 Bataille de Vérone (312) entre Constantin  et l’un des commandants de Maxence ;
 Bataille de Vérone (403) entre Stilicon et les Visigoths d’Alaric  ;
 Bataille de Vérone (489) entre Odoacre et les Ostrogoths de Théodoric le Grand ;
 Bataille de Vérone (1799) entre les Français et les Autrichiens de Pál Kray ;
 Bataille de Vérone (1805) entre les Français de Masséna et les Autrichiens de Charles Louis d’Autriche.